Wahlkreis 92 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 92
 Landtagswahlkreis 92